Энженью-да-Раинья () — станция Линии 2 метрополитена Рио-де-Жанейро. Станция располагается в районе Энженью-да-Раинья города Рио-де-Жанейро. Открыта в марте 1991 года.

Станция как и район, в котором она расположена, получила название в честь Карлотты Жоакины, бразильской принцессы из династии Бурбонов, чья резиденция находилась здесь.

Станция имеет два выхода: Carlos Penna и Conjunto dos Músicos.

Ссылки 
 Метро Рио-де-Жанейро
 Расположение станции на карте OpenStreetMap

Метрополитен Рио-де-Жанейро